Краковское воеводство () — административно-территориальная единица Второй Польской Республики, образованная 23 декабря 1920 года в результате восстановления Польского государства. Столица — Краков. Главные города — Тарнув, Новы-Сонч, Освенцим и Ясло.

В результате административной реформы 1932 года, было упразднено пять ранее существовавших повятов воеводства: Грыбовский, Маковский, Освенцимский, Пльзеньский и Велички. На территории воеводства было 54 города. 1 ноября 1938 года в воеводство были включены (повят новотарский) части Спиша и Оравы с площадью 180 км².

География

Территория 
Краковское воеводства занимало территорию площадью 17 560 км что составляло территории Второй Речи Посполитой. На востоке граничило с Львовским, на юге с Чехо-Словакией, с запада и севера — с Автономным Силезским и Келецким.

Население 
В 1921 году в воеводстве проживало 1 992 810 человек.

Религиозный состав населения:
 Католики латинского обряда — 1 779 889 (89,3 %)
 Иудаизм — 152 926 (7,7 %)
 Грекокатолики — 52 864 (2,7 %)
 Евангелисты — 5 708 (0,3 %)

Этнический состав населения:
 Поляки — 1 853 654 (93 %)
 Евреи — 76 861 (3,9 %)
 Украинцы — 49 896 (2,5 %)
 Немцы — 9 295 (0,47 %)

Повяты 
Площадь повятов указана на 1939 год, исключение составляют упраздненные повяты. Население указано по данным переписи 1931 г., в упразднённых повятах на 1921 г..

 1 апреля 1932 года был упразднён Грыбувский повят и его территория была поделена Новосондецким, Горлицким и Тарнувским повятами.
 1 апреля 1932 года был упразднён Пильзненьский повят и его территория была поделена Ропшицким и Ясельским повятами.

История Кракова
Административное деление II Речи Посполитой